

Militaria 
 North American A-2 Savage – samolot bombowy

Muzyka 
 A2 – drugi solowy album Violi Brzezińskiej

Technika 
 A2 – znormalizowany format arkusza (420×594 mm), np. w rysunku technicznym
 A2 – Aeros niemiecki satelita badawczy

Transport 
 Audi A2 – samochód osobowy
 Autostrada A2 – autostrada oznaczona symbolem A2

Zobacz też 
 A 02 – kod grupy leków stosowanych w chorobach związanych z nadmierną kwasowością soku żołądkowego w systemie ATC